Тагор () () — бенгальская фамилия.

Известные носители 
 Тагор, Абаниндранатх (1871—1951) — живописец (Индия).
 Тагор, Гаганендранатх (1867—1938) — живописец (Индия).
 Тагор, Дварканатх (1794—1846) — один из первых индийских промышленников и предпринимателей, основатель семьи Тагоров.
 Тагор, Дебендранатх (1817—1905) — религиозный деятель из Бенгалии, один из основателей Брахмо-самадж.
 Тагор, Рабиндранат (1861—1941) — писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель.
 Тагор, Суриндро Мохун (1840—1914) — бенгальский учёный-музыковед.
 Тагор, Шармила (род. 1946) — актриса (Индия).

См. также 
 Семья Тагоров